Eisenmenger peut faire référence à 
 Arthur Eisenmenger (1914-), designer graphiste allemand
 Johann Andreas Eisenmenger(1654-1704), orientaliste allemand et critique virulent du judaïsme
 Samuel Eisenmenger dit Siderocrates (1534-1585), médecin et mathématicien allemand 
 Syndrome d'Eisenmenger, anomalie cardiaque du nom du docteur Victor Eisenmenger qui le décrivit en 1897

Homonymie de patronyme